Lauzières ist der Familienname folgender Personen:

 Gloriande de Lauzières-Themines (1602–1635), französische Adlige und Mordopfer
 Pons de Lauzières (1553–1627), Marschall von Frankreich